Vijes kan syfta på:

Colombia 

 Vijes (kommun), Valle del Cauca, 
 Vijes (ort), Valle del Cauca,